Катастрофа Trident под Ундэр-Ханом произошла 13 сентября 1971 года в окрестностях города Ундэр-Хан, Монгольская Народная Республика. Самолёт Hawker Siddeley Trident с бортовым номером 256 летел  в СССР на борту которого находился министр национальной обороны КНР Линь Бяо с женой и сыном. По официальной версии, катастрофа произошла из-за того, что в баках кончилось авиатопливо, однако существуют и другие версии.

События 
Линь Бяо планировал организовать военный переворот (Проект 571), взорвав поезд, в котором находился Мао Цзэдун, однако тот изменил направление, а о проекте стало известно китайским спецслужбам. Линь Бяо принял решение бежать из Китая на реактивном самолёте "Trident". Однако самолёт упал над Монголией.

Место катастрофы 

Некий монгол по имени Дондог, одним из первых оказавшийся на месте катастрофы, вспоминал: «Среди обломков мы нашли восемь человек. Все они были мертвы, сильно обгорели, но, видимо, уже от степного пожара. У женщины остались какие-то тесемки на ногах и груди, у мужчин – следы военного обмундирования. Интересно, что все лежали почти одинаково – вверх лицом, с раскинутыми руками и ногами. Девятый, которого мы нашли позже в стороне от обломков, был в желтой кожаной куртке и лежал лицом вниз. Я думаю, он сразу не погиб и даже отползал от самолета. Но мы все равно опоздали...» Далее монгольский свидетель говорит, что вокруг сгоревшего самолета валялось много разбитой фарфоровой посуды, столовые приборы, фотоаппарат, магнитофон, несколько пистолетов и пачки французских презервативов.

Примечания 

Сентябрь 1971 года
1971 год в Монголии
События 13 сентября
Авиационные происшествия 1971 года
Авиационные происшествия в Монголии
Авиационные происшествия с Hawker Siddeley Trident